

Lokalizacje

Austria 
 Stubenberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Stubenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn

Osoby 
 Joseph Graf von Stubenberg – biskup

Zobacz też 
 Stubbenberg